

Тургенський сільський округ — сільський округ, Аршалинський район, Акмолинська область
 Тургенський сільський округ — сільський округ, Єнбекшиказахський район, Алматинська область